Торр (Torr, Thorr) — многозначное понятие.

 Торр (миллиметр ртутного столба) — внесистемная единица измерения давления.

Фамилия 
 Торр, Вероника (род. 1987) — новозеландская легкоатлетка, чемпионка Австралии (2015) и Новой Зеландии (2016) по семиборью.
  (1948—2017) — британская артистка и педагог.
  (род. 1957) — новозеландская художница по текстилю, чьи работы входят в частности в собрание Музея Новой Зеландии.
 Торр, Джо — британская футболистка, игрок Женской премьер-лиги Англии в составе клуба «Донкастер Беллс».
  (1813—1880) — британский политик, член Палаты общин (1873—1880).
 Торр, Луан — британский спортсмен, чемпион Всемирных игр по перетягиванию каната в составе сборной Англии (1981).
 Торр, Мишель (род. 1947) — французская певица.
  (род. 1990) — новозеландская сноубордистка, бронзовая медалистка Новозеландских зимних игр в слоупстайле (2011), участница зимних Олимпийских игр (2014).
  (1886—1967) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.

См. также 
  (значения)